Pfeiler steht für
 Pfeiler, ein stützendes Bauelement
 Stele, eine freistehende Säule
 Pflock, ein freistehendes Bauelement (etwa bei Zäunen)
 Vermessungspfeiler, Vermarkung für einen Vermessungspunkt
 Pfeiler (Bergbau), zum Abbau vorgerichteter Lagerstättenteil
 Pfeiler (Rugby), Spielerposition im Rugby
 Djed-Pfeiler, Hieroglyphensymbol
 ein Zahn, der als Trageelement für eine Brücke dient, siehe Zahnersatz

Pfeiler ist der Familienname von
 Andreas Pfeiler (* 1961), österreichischer Unternehmer
 Barbara Blaha Pfeiler (* 1952), österreichische Linguistin
 Charlotte Pfeiler (1923–2005), österreichische Architektin, siehe Charlotte und Karl Pfeiler
 Elisabeth Pfeiler (* 1961), österreichische Chorleiterin, Musikerin und Dirigentin
 Jasmin Pfeiler (* 1984), österreichische Fußballspielerin
 Jürgen Pfeiler (* 1964), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Karl Pfeiler (1920–1990), österreichischer Architekt, siehe Charlotte und Karl Pfeiler
 Richard Pfeiler (* 1956), österreichischer Politiker (SPÖ)
 T. C. Pfeiler (* 1958), österreichischer Jazz-Organist
 Werner Pfeiler (* 1941), österreichischer Briefmarkengraveur
 Wolfgang Pfeiler (1931–2011), deutscher Politikwissenschaftler

Siehe auch
 Die Pfeiler der Macht